Kuhr ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Kuhr (* 1955), deutsche Politikerin (GAL, MdHB)
 Benno Kuhr (1896–1955), deutscher Politiker (NSDAP)
 Elfriede Kuhr (1891–1966), deutsche Politikerin (CDU), MdA
 Elfriede Kuhr (1902–1989), deutsche Tänzerin, Schauspielerin, Dichterin und Autorin, siehe Jo Mihaly
 Ernst Kuhr (1912–1999), deutscher Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher
 Fritz Kuhr (1899–1975), deutscher Künstler
 Gustav Kuhr (1914–2000), deutscher Bootsbauer
 Heinrich Kuhr (1892–1971), deutscher Politiker (CDU)
 Hermann Kuhr (1879–1925), deutscher Turnlehrer
 Hermann Kuhr (Archivar) (1938–2013), deutscher Archivar und Historiker
 Lenny Kuhr (* 1950), niederländische Sängerin
 Max Kuhr (1855–?)	, preußischer Amtsgerichtsrat und Politiker, Abgeordneter des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Michael Kuhr (* 1962), deutscher Kickboxer
 Wilhelm Kuhr (1865–1914), deutscher Verwaltungsjurist
 Wolfgang Kuhr (* 1933), deutscher Banker und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Kur (Begriffsklärung)